Le sens le plus répandu correspond au genre de plantes « Nymphaea » (des nénufars) de la famille des Nymphaeaceae. C'est aussi le nom de plusieurs œuvres :
 Les Nymphéas, une série de tableaux de Claude Monet (1914-1926) ;
 Les Nymphéas, un panneau de Raymond Hains (1961) ;
 Nymphéa (1987), une composition pour quatuor à cordes et électronique de Kaija Saariaho
 Les Nymphéas, une sculpture de Philolaos (1989).